Storeholm kan henvise til flere artikler:

 Storeholm (Humble Sogn) – et areal (en ø) i Humble Sogn, Langeland Kommune
 Storeholm (Præstø Sogn) – et areal (en ø) i Præstø Sogn, Vordingborg Kommune
 Storeholm (Vesløs Sogn) – et areal (en tidligere ø) i Vesløs Sogn, Thisted Kommune